Schega ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Andreas Schega (1711–1787), Medailleur und Stempelschneider des Rokoko
 Lutz Schega (* 1964), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Schega (1915–2005), deutscher Chirurg